Moriondo ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Moriondo (1851–1941), italienischer Erfinder
 Chloe Moriondo (* 2002), US-amerikanische Singer-Songwriterin und Youtuberin
 Natale Gabriele Moriondo (1870–1946), italienischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher

Moriondo steht zudem für:
 Moriondo Torinese, eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont